Лас Хуанитас има више значења:

 Лас Хуанитас (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Хуанитас, Хуанита (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Хуанитас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику